Název Zahorčice má více míst:
 Zahorčice (okres Strakonice), obec v okrese Strakonice
 Zahorčice (Boršov nad Vltavou), část obce Boršov nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Zahorčice (Strážov), část obce Strážov v okrese Klatovy
 Zahorčice (Lnáře), část obce Lnáře v okrese Strakonice